A Domján Edit-díjat a Domján Edit Alapítvány kuratóriuma alapította azzal a céllal, hogy elismerje a vidéken játszó, fiatal, tehetséges színésznőket. A díj odaítéléséről a vidéki színházak javaslatai alapján dönt a kuratórium, melyet Domján Edit születésnapjához kapcsolódóan adnak át minden év decemberében.

A Domján Edit Alapítvány alapító tagjai voltak: Almási Éva, Avar István, Kaló Flórián, Káldi Nóra, Lőte Attila, Mándy Iván, Nagy Anna, Petrovics Emil, Psota Irén, Szabó Gyula és Szinetár Miklós.

A kuratórium jelenlegi tagjai: Takács Kati (elnök), Dunai Tamás, Dr. Nagy Imre (érsebész), Keszég László, Szakonyi Károly, Urbán Balázs, Vajda Márta

Díjazottak

Jegyzetek

Források 
 Domján Edit Alapítvány

Magyar színházművészeti díjak